Pleuromamma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1898. Pleuromamma ingår i familjen Metridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pleuromamma